Il doppio del torneo di tennis Bressanone Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Bertolini e Cristian Brandi che hanno battuto in finale Stephen Huss e Lee Pearson 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Stephen Huss /  Lee Pearson (finale)
 Giorgio Galimberti /  Filippo Messori (quarti di finale)

 Nicolas Mahut /  Attila Sávolt (semifinali)
 Wim Neefs /  Djalmar Sistermans (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bressanone Challenger 2001